Omer Bhatti (1985-), rappeur et danseur norvégien connu sous son nom de scène O-Bee (Kidslife).
 Jaspal Bhatti (1955 - 2012), personnalité de la télévision indienne ;
 Shahbaz Bhatti (1968 - 2011), homme politique pakistanais.
 Mehmood Bhatti, styliste franco-pakistanais